Treize-Janvier ou XIII-Janvier ou 13-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

13 janvier, treizième jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Au Togo :

  : Premier putsch marqué par l'assassinat de Sylvanus Olympio par Gnassingbé Eyadéma et la prise du pouvoir par Nicolas Grunitzky.
  : Second putsch par lequel Gnassingbé Eyadéma renverse Nicolas Grunitzky

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, 13 de Enero ou Trece de Enero
 Au Pérou : événements non connus
 « (Avenida) 13 de Enero », à , dans la Région de Lima.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
13